

Informatica 
 QQ – instant messenger

Codici 
 QQ – codice vettore IATA di Reno Air (-1999) e Alliance Airlines (2002-)